Nomade, algemene benaming voor iemand die een rondreizend leven leidt
 Nomadisch pastoralisme, een vorm van pastoralisme waarbij het vee op zoek naar steeds wisselende verse weidegronden wordt gedreven